The Rose ist Titel folgender Werke und Bauten:

 The Rose (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahre 1979 mit Bette Midler in der Hauptrolle
 The Rose (Lied), Lied aus dem Jahr 1979, das von Amanda McBroom für den gleichnamigen Film geschrieben wurde
 The Rose (Theater), ehemaliges englisches Theater von 1587

Siehe auch:
 Rose

en:The Rose